Romuald Lenczewski (1822–1912) – polski architekt związany z Podlasiem
 Romuald Lenczewski – polski profesor nauk matematycznych (od roku 2009), pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej

Przypisy